Langenmühle ist der Ortsname von

 Langenmühle (Maihingen), Ortsteil der Gemeinde Maihingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Langenmühle (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Langenmühle (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Langmühle